Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 2003 проходили с 5 по 14 августа. В турнире участвовали шесть мужских и восемь женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 7-й раз в своей истории и 7-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Аргентины.

В женском турнире чемпионами Игр стала (в 6-й раз в своей истории и 5-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Канады, бронзовые медали завоевала сборная Доминиканской Республики.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

2003

Софтбол
2003 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Доминиканской Республике